Хальберг () — многозначный термин:

Топонимы 
 Хальберг — замок в стиле неоготики в земле Саар в Германии.
  — район города Хеннеф в округе Рейн-Зиг в земле Северный Рейн-Вестфалия.
  —  город города Ломар в округе Рейн-Зиг в земле Северный Рейн-Вестфалия.
  — гора в районе Хессельбах в в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Персоналии 
 Хальберг, Мюррей — новозеландский бегун на длинные дистанции, олимпийский чемпион.
 Хальберг, Самуил Иванович ― русский скульптор, представитель классицизма, академик Императорской Академии художеств.
  — основоположник хронобиологии и создатель термина «циркадный ритм».